Marcel Deslauriers peut faire référence à : 
 Marcel Deslauriers, homme d'affaires, 
 Marcel Deslauriers, joueur de dames.